El término temporada puede referirse:

en las iglesias cristianas, a cada una de las partes en que se divide el Año Litúrgico;
en deportes, a la temporada, la época del año en que los juegos entran en sesión;
en las series televisivas, a una temporada, generalmente un ciclo de un año en la producción del programa;
en el comercio, al periodo de mayor demanda de algún bien o servicio.
la expresión inglesa Season o temporada social.